Raúl González (nogometaš) ili Raúl, španjolski nogometaš
Raúl González (rukometaš)
Raúl González (političar)
Raúl González (novinar)
Raúl González (atletičar)
Raúl González (boksač)
Raúl González (televizijski voditelj)
Raúl González (bejzbol)
Raúl Alberto González, argentinski nogometaš
Raúl González Guzmán, venezuelanski nogometaš
Raúl González Robles, španjolski nogometaš
Raul Gonzalez III, američki nogometaš